

Топонім

Гарлан — місто, штат Айова
 Гарлан — місто, штат Кентуккі
 Гарлан — переписна місцевість, штат Індіана
 Гарлан — тауншип у США, штат Огайо
 Гарлан — округ в США, штат Кентуккі
 Гарлан — округ в США, штат Небраска

Гарлан — місто у Франції

Прізвище

 Джон Маршалл Гарлан — американський юрист, член Верховного Суду США
 Джон Маршалл Гарлан II — американський юрист, член Верховного Суду США, онук попереднього
 Брюс Гарлан — американський стрибун у воду, олімпійський чемпіон.

Див. також 
 Харлан